Nuzzi, cognome italiano

 Gianluigi Nuzzi, giornalista italiano
 Paolo Nuzzi, regista italiano
 Jolando Nuzzi, vescovo cattolico italiano
 Ferdinando Nuzzi, arcivescovo cattolico italiano
 Nuzzi Chierego, pittrice italiana